Aron Haddad, meglio conosciuto con il ringname di Aron Stevens o Damien Sandow  (1982) – wrestler statunitense
 Abdulrahman Al-Haddad (1966) – ex calciatore emiratino
 Ahmed Al-Haddad (1955) – religioso emiratino, Gran Mufti di Dubai
 Amir Haddad, propr. Laurent Amir Khlifa Khedider Haddad (1984) – cantante francese con cittadinanza israeliana
 Amna Al Haddad (1989) – sollevatrice e giornalista emiratina
 Andre El Haddad (1971) – arbitro di calcio libanese
 Andreas Haddad, nato Andreas Daniel Gabriel Turander (1982) – ex calciatore svedese
 Beatriz Haddad Maia (1996) – tennista brasiliana
 Fernando Haddad (1963) – accademico, avvocato e politico brasiliano di origini libanesi
 Hubert Haddad (1947) – scrittore e storico dell'arte francese di origine tunisina
 Ilias Haddad (1989) – calciatore marocchino con cittadinanza olandese
 Ihsan Haddad (1994) – calciatore giordano
 Joumana Haddad (1970) – poetessa, giornalista e attivista libanese
 Khalīl Al-Haddād, in religione Giacomo da Ghazīr (1875-1954) – presbitero e frate cappuccino libanese
 Manoubi Haddad (1996) – calciatore francese
 Michel Mehech Haddad (1914-2008) – cestista cileno, di origini siriane
 Nouhad Haddad, noto con lo pseudonimo di Fairouz (1935) – cantante libanese
 Najib Al-Haddad (1990) – calciatore yemenita
 Radhia Haddad (1922-2003) – attivista e femminista tunisina
 Rudy Haddad (1985) – calciatore francese
 Sa'd Haddad (1936-1984) – militare libanese
 Shai Haddad (1987) – calciatore israeliano
 Soraya Haddad (1984) – judoka algerina
 Wadie Haddad, conosciuto anche con la kunya Abū Hani (1927-1978) – attivista palestinese